Die Hong Kong Open 2017 im Badminton fanden vom 21. bis zum 26. November 2017 in Kowloon statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Viktor Axelsen (1. Runde)
  Son Wan-ho (Viertelfinale)
  Lin Dan (Viertelfinale)
  Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
  Chen Long (Finale)
  Shi Yuqi (Halbfinale)
  Chou Tien-chen (1. Runde)
  Lee Chong Wei (Champion)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Tai Tzu-ying (Champion)
  P. V. Sindhu (Finale)
  Sung Ji-hyun (Halbfinale)
  Carolina Marín (2. Runde)
  Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
  Ratchanok Intanon (Halbfinale)
  He Bingjiao (Viertelfinale)
  Chen Yufei (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (2. Runde)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (1. Runde)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
  Liu Cheng / Zhang Nan (2. Runde)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Finale)
  Ricky Karanda Suwardi / Angga Pratama (2. Runde)
  Lee Jhe-huei / Lee Yang (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (1. Runde)
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (2. Runde)
  Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Viertelfinale)
  Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Viertelfinale)
  Kim Hye-rin / Lee So-hee (2. Runde)
  Huang Yaqiong / Yu Xiaohan (Viertelfinale)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (zurückgezogen)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (1. Runde)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (1. Runde)
  Wang Yilu / Huang Dongping (Halbfinale)
  Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
  Lu Kai / Tang Jinhua (1. Runde)
  Seo Seung-jae / Kim Ha-na (1. Runde)
  Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Turnierseite

2017
Badminton 2017